Aphelia može označavati:
 Aphelia (Plantae) R.Br., biljni rod iz porodice Restionaceae R.Br.
 Aphelia (Animalia) Hübner, [1825], rod leptira iz porodice Tortricidae